Ernesto Mastrángelo (né en 1948), footballeur argentin ;
 Luigi Mastrangelo (né en 1975), joueur italien de volley-ball ;
 Román Mastrángelo (né en 1989), coureur cycliste argentin.